Westerland steht für:
 Westerland, ein Ortsteil der Gemeinde Sylt auf der Nordseeinsel Sylt
 Westerland (Nordholland), ein Dorf auf der ehemaligen Insel Wieringen
 Westerland Föhr, die westliche Hälfte der Insel Föhr
 Westerland (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2012
 Westerland (Lied), ein Lied der deutschen Band Die Ärzte
 Westerland (Rose), eine Rosensorte
 Westerland (Schiff, 1885), ein Seitenraddampfer der Sylter Dampfschiffahrtsgesellschaft
 Westerland (Schiff, 1971), eine Autofähre
 sowie Klein-Westerland, ein zivil bewohnter Teil des Flensburger Stadtbezirks Stützpunkt, in welchem auch die Marineschule Mürwik liegt.

Siehe auch:
 Sender Westerland

pt:Westerland